Пи́монов — русская фамилия; имеет женскую форму Пимонова.

Известные носители 
 Пимонов, Антон Александрович (род. 1980) — артист балета и хореограф. 
 Пимонов, Арсений Моисеевич (1863—1939) — польский общественный деятель, лидер польской общины старообрядцев, депутат Сейма III Созыва; отец педагога и поэтессы И. А. Ягминой (1898—1997).
 Пимонов, Борис Арсеньевич (1901—1961) — польский общественный деятель, депутат Сейма III, IV и V Созывов Польской Республики.
 Пимонов, Владимир Иванович (род. 1955) — русско-датский литературовед, филолог, журналист.

См. также 
 Ягмина, Ирина Арсеньевна (урожд. Пимонова; 1898—1997) — польский общественный и религиозный деятель, педагог и поэтесса.